Billingford (Breckland), Norfolk, Anglia
 Billingford (South Norfolk), Norfolk, Anglia